Every steht für:

 Suzuki Every, Kleintransportermodell der Marke Suzuki
 Suzuki Every Landy, Minivan der Marke Suzuki

Every ist der Familienname folgender Personen:

 Dale Van Every (1896–1976), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Dernell Every (1906–1994), US-amerikanischer Fechter
 Henry Every (1653– nach Oktober 1696), englischer Pirat